De 1. divisjon 1999 was het derde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams. Het seizoen begon op 17 april en eindigde op 17 oktober 1999. Topscorer werd Anders Blomquist (FK Haugesund) met 16 doelpunten.

Eindstand

Promotie/degradatie
 FK Haugesund en Bryne FK promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Skeid Fotball en Kongsvinger IL.
 IK Start wint in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Strømsgodset IF, waardoor de club eveneens promoveert en Strømsgodset degradeert.
 FK Lofoten, Skjetten SK, IL Hødd en Clausenengen FK degraderen naar de 2. Divisjon.

Play-offs

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1999
Noors voetbalelftal in 1999

1999
Competitievoetbal 1999